Abercorn ist der Name folgender Ortschaften:

 in Kanada:
 Abercorn (Québec), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz Québec

 in Sambia:
 in der Kolonialzeit als Abercorn bezeichnet, siehe Mbala (Sambia)

 in Schottland:
 Abercorn (Schottland), eine Ortschaft in West Lothian

 in den Vereinigten Staaten:
 Abercorn Heights, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia

Siehe auch:
 Abercorn Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Little Abercorn Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Duke of Abercorn